Crespo est un nom d'origine hispanique.
Crespo est un nom d'origine latine romaine (Crespi).

Il se rencontre également sous la forme Crépeau ou Crespeau en France.

Patronyme 
Alain Crespo (né en 1959) est un joueur de basket-ball français ;
Alberto Crespo (1921-1991) est un pilote argentin de course automobile ;
 Antonio Crespo (1891-1989), est un coureur cycliste espagnol ;
Audrey Crespo-Mara (né en 1976), est une journaliste française ;
Bartolomé José Crespo Borbón est un dramaturge cubain ;
Carla Crespo, est une actrice de cinéma, de télévision et de théâtre argentine ;
Elvis Crespo (né en 1971), est un chanteur de merengue d'origine new-yorkaise ;
Enrique Barón Crespo (né en 1944), est un homme politique espagnol ;
Felipe Crespo, artiste, acteur et humoriste équatorien ;
Gérard Crespo (né en 1951), historien français ;
Hernán Crespo (né en 1975) est un footballeur argentin ;
 Juan Crespo (1927-2014), est un coureur cycliste espagnol ;
 Jesus Crespo (1899-1979), footballeur portugais ;
 Marcos Crespo (né en 1986), est un coureur cycliste argentin ;
Xavi Crespo (né en 1966) est un basketteur espagnol.

Acronyme 
CRESPO est l'acronyme désignant le Centre de recherche en science politique de l'Université St Louis à Bruxelles, Belgique.

Toponyme

Crespo : une ville de la province d'Entre Ríos.

Crespo : l'une des 9 municipalités de l'État de Lara ;
 Joaquín Crespo : l'une des 8 paroisses civiles de la municipalité de Girardot dans l'État d'Aragua.